Ге́вко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Гевко Андрій Євгенович (1981) — заступник Міністра освіти і науки України (2014).
 Гевко Богдан Матвійович (1940—2019) — вчений в галузі галузевого і загального машинобудування, доктор технічних наук, професор.
 Гевко Віктор Леонідович (1985) — український актор.
 Гевко Володимир Леонідович (1975) — український підприємець, громадський діяч, науковець. Кандидат економічних наук, доцент.
 Гевко Руслан Петрович (1980—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гевко Тимофій Степанович (1914—1980) — радянський господарський діяч, Герой Соціалістичної Праці.
Українські прізвища